Конте — сорт французского сыра.
 Карандаш Конте.

Фамилия

Известные носители 
 
 Конте, Бассиру (род. 1988) — ивуарийский шоссейный велогонщик.
 
 
 Конте, Игнасио (род. 1969) — испанский футболист.
 Конте, Камил (род. 2002) — английский и сьерра-леонский футболист.
 Конте, Кевуллай (род. 1977) — сьерра-леонский футболист.
 Конте, Лансана (1934—2008) — гвинейский политик, государственный и военный деятель, генерал.
 Конте, Никола Жак (1755—1805) — французский механик и живописец.
 Конте, Паоло (род. 1937) — итальянский певец, пианист и композитор.
 Конте, Ричард (1910—1975) — американский актёр.
 Конте, Уго (род. 1963) — аргентинский волейболист.

Составная фамилия 
 Конте-Лакалье, Алфи (род. 1985) — испанский и сьерра-леонский футболист.